Power kan syfta på:

 POWER – en processor från IBM
 Power!! – en tecknad serie
 Power (datorsystem) – ett datorsystem från IBM
 Power (efternamn) – ett efternamn
 Power (EP) – en skiva av Gundogs
 Power (företag) – en hemelektronikkedja
 Power (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst
 Power Architecture – ett begrepp som används för att beskriva processorer
 Power County – ett område i Idaho i USA
 Power Macintosh – en datorserie från Macintosh
 Power Magazine – svensk tidsskift om bilar
 Power metal – en musikgenre